Louis Fouché ist der Name folgender Personen:

* Louis Fouché (Kugelstoßer) (1913–1971), südafrikanischer Kugelstoßer
 Louis Fouché (Speerwerfer) (* 1970), südafrikanischer Speerwerfer
 Louis Fouché (Rugbyspieler) (* 1990), südafrikanischer Rugby-Union-Spieler